Sant Pèire (Alps de l'Alta Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Sant Pèire (Cuneo), municipi italià a la Val Varacha, dins de les Valls Occitanes (regió del Piemont)
 Sant Pèire (Torí), municipi italià a la regió del Piemont 
 Sant Pèire-Aenac, municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia)
 Sant Pèire d'Ai, municipi al departament de l'Ardèche (regió de Roine-Alps)
 Sant Peire d'Argençon, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Sant Peire-Avez, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Sant Pèire dels Camps, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló
 Sant Pèire de Clairac, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Sant Pèire de Dròt, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Sant Pèire d'Estripians, municipi del departament francès de la Losera, a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Sant Pèire de la Faja, municipi francès al departament de l'Erau (regió del llenguadoc-Rosselló)
 Sant Peire de Mesoarga, municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença– Alps – Costa Blava)
 Sant Pèire de Nogaret, municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc-Rosselló. «Populations
 Sant Pèire de Toirac, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Sant Pèire Viala, municipi francès al departament de l'Ardecha (regió de Roine-Alps)
 Sant Pèire de Vassòus, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Puei-Sant Peire, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Cantó de Sant Pèire d'Ai, cantó francès al districte de Tornon (departament de l'Ardecha) 
 Cantó de Sant Pèire Viala, cantó francès al districte de Privàs (departament de l'Ardecha)